Il singolare del torneo di tennis Tampa Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mel Purcell che ha battuto in finale Jeff Borowiak 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (primo turno)
 Mel Purcell (campione)
 Terry Moor (primo turno)
 Tom Gullikson (semifinali)

 Phil Dent (secondo turno)
 Butch Walts (semifinali)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Francisco González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampa Open 1981